Bradypodion mlanjense är en ödleart som beskrevs av  Donald G. Broadley 1965. Bradypodion mlanjense ingår i släktet Bradypodion och familjen kameleonter. Inga underarter finns listade.

Källor 

Kameleonter
mlanjense